Die 25. Auflage des Thomas Cups, der Weltmeisterschaft für Herrenmannschaften im Badminton, fand gemeinsam mit dem Uber Cup 2008 vom 11. bis 18. Mai 2008 in Jakarta in Indonesien statt. Sieger wurde das Team aus China, welches gegen Südkorea mit 3:1 gewann.

Austragungsort 
 Istora Senayan, Jakarta

Qualifikation

Mannschaftsaufstellungen

Setzliste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Nigeria

Gruppe A

China gegen Nigeria

Kanada gegen Nigeria

China gegen Kanada

Gruppe B

Malaysia gegen England

Südkorea gegen England

Malaysia gegen Südkorea

Gruppe C

Dänemark gegen Neuseeland

Japan gegen Neuseeland

Dänemark gegen Japan

Gruppe D

Deutschland gegen Thailand

Indonesien gegen Thailand

Indonesien gegen Deutschland

Endrunde

Achtelfinale

Neuseeland gegen Thailand

Japan gegen Deutschland

Kanada gegen Korea

England gegen Nigeria

Viertelfinale

China gegen Thailand

Malaysia gegen Japan

Denmark gegen Korea

Indonesien gegen England

Halbfinale

China gegen Malaysia

Korea gegen Indonesien

Finale

China gegen Südkorea

Weblinks 
 http://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=20003

2008
Badminton 2008
Badmintonwettbewerb in Jakarta